La saison 1973-1974 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont répartis en une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de l'Ujpest Dozsa, quintuple tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le Ferencváros TC et quatre sur le Rába ETO Győr. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1973 en Hongrie
Hongrie
1974 en Hongrie